Cornel Popa ist der Name folgender Personen:

* Cornel Popa (Fußballspieler) (1935–1999), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Cornel Popa (Politiker) (* 1951), rumänischer Politiker